Колоско́ва ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Колоскова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
Колоскова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Колоскова вулиця — вулиця в місті Львів.
 Колоскова вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Колоскова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Колоскова вулиця — вулиця в місті Ужгород.

Колоскова вулиця — колишня назва вулиці Антіна Ждановича в місцевості Жуляни Києва.

Вулиці